Graçanicë kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Gračanica (ort i Kosovo), 
 Komuna e Graçanicës, kommun,